Kandydat – amerykański film z 1972 roku
 Kandydat – amerykański film z 2004 roku
 Kandydat – francuski film z 2007 roku
 Kandydat nauk – stopień naukowy